Le terme arsenic peut faire référence à :
  l'élément chimique arsenic noté As caractérisant le corps simple polymorphe et ses diverses combinaisons, très souvent toxiques. 
 L'arsenic natif est simplement le minéral arsenic le plus commun qui ne représente pourtant qu'une des formes du corps simple arsenic, mais la plus souvent observée dans la nature.
 L'arsenic blanc est un vieux nom chimique de l'anhydride arsénieux ou dioxyde d'arsenic.
 Intoxication à l'arsenic et Intoxication professionnelle à l'arsenic

 divers titres de romans policiers, de pièces de théâtre ou de film, voire de comédies policières mettant souvent en scène un empoisonnement par l'arsenic. 
 Arsenic (roman), un roman policier britannique de Richard Austin Freeman publié en 1928.
 Arsenic et Boutons de manchette, un roman policier américain de John Dickson Carr publié en 1936.
 les multiples pièces ou (télé)films, farces ou saynètes hilarantes, extraits du mélodrame Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring.
 l'Arsenic, un lieu culturel situé à Lausanne en Suisse.

Homonymie